Biribá, biribarana, beriba ou beribarana  são termos que designam arbitrariamente um grupo de frutíferas, na maioria das vezes sinônimos de espécies:

 Biribá-comum, Annona mucosa (um sinônimo de Rollinia mucosa)
 Biribá-das-antilhas, Rollinia mucosa
 Biribá-de-pernambuco ou biribá verde, Duguetia marcgraviana
 Biribá-do-pará ou "fruta-da-condessa" Rollinia pulchrinervis
 Biribá perovana ou biribá roxo, Duguetia lanceolata
 Biribá rana ou biribarana, Duguetia spixiana